Topônimos

Estreito de Torres — estreito marítimo entre a Austrália e Papua Nova Guiné

Torres (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul
Praia de Torres — principal praia da cidade de Torres
Praia Torres Sul — praia do município brasileiro de Arroio do Sal

Torres del Paine (Chile) — comuna da região de Magalhães

Torres (Espanha) — município da província de Jaén, Andaluzia

Torres Causana (distrito) — distrito da província de Maynas

Torres (Trancoso) — freguesia no concelho de Trancoso
Torres Novas — cidade do distrito de Santarém
Torres Vedras — cidade do distrito de Lisboa

Torres (Venezuela) — município venezuelano localizado no estado de Lara

Construções
Presídio de Torres — estabelecimento militar na Capitania do Mato Grosso

Pessoas
Darwin Torres — futebolista uruguaio
Demóstenes Torres — ex-senador brasileiro e atual promotor do Ministério Público de Goiás
Fernando Torres — futebolista espanhol
Fernando Torres (ator) — falecido ator brasileiro
Francisco Xavier Torres — governador brasileiro
Francisco Xavier Torres Junior — general brasileiro
Gabriel Torres — escritor brasileiro
Luís Vaz de Torres — explorador português
Macnelly Torres — futebolista colombiano
Wal Torres — sexóloga transexual brasileira

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
!Desambiguações mal formatadas